Kirchenbank steht für:
 Kirchengestühl, das Mobiliar einer Kirche
 Kirchliches Kreditinstitut, eine Bank mit konfessionellem Hintergrund